Neetze bezeichnet
 Neetze, Gemeinde in der Samtgemeinde Ostheide im Landkreis Lüneburg in Niedersachsen (Deutschland)
 Neetze (Fluss), Nebenfluss der Ilmenau in Niedersachsen

Siehe auch:
 Netze (Begriffsklärung)